

Biologia 
 ZZ – sesso omogametico dei maschi degli uccelli

Codici 
 ZZ – designazione degli squadroni della US Navy per Airship (Operational) Development Squadron

Musica 
 ZZ – gruppo musicale giapponese
 ZZ Top – gruppo musicale statunitense

Altro 
 ZZ: suono onomatopeico per indicare il russare